Каравія:

 Каравія — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Астурія.
 Алесандро Каравія () — венеціанський поет XVI століття.
 Талія Флора-Каравія — грецька художниця.